Чемпионат мира по снукеру 2017 (, также известен как 2017 Betfred World Snooker Championship — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый турнир по снукеру сезона 2016/2017, который проходит с 15 апреля по 1 мая 2017 года в Театре Крусибл (Шеффилд, Англия).

Призовой фонд 
 Победитель: £375 000
 Финалист: £137 000
 Полуфиналист: £75 000
 Четвертьфиналист: £37 000
 1/16: £25 000
 1/32: £16 250
 1/48: £12 000
 1/80: £8 000
 Высший брейк вне телетрансляции: £1 000
 Высший брейк во время телетрансляции: £10 000
 Всего: £1 910 000

Основной турнир 
Ниже представлены результаты финальной стадии турнира. Числа в круглых скобках после имён игроков обозначают их номер посева на турнире (всего в финальной стадии участвуют 16 «сеяных» игроков, и 16 игроков, прошедших квалификационный турнир).

Примечания

Ссылки 
 Home — World Snooker
 Betfred World Championship (2017) — snooker.org
 CueTracker — 2017 World Championship — Snooker Results & Statistics

Апрель 2017 года
Спорт в Великобритании в 2017 году
Май 2017 года